Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Rakuten Japan Open Tennis Championships 2015 nastoupilo třicet dva hráčů. Obhájcem titulu byl japonský tenista Kei Nišikori, kterého v semifinále vyřadil Benoît Paire.

Vítězem dvouhry se stal nejvýše nasazený Švýcar Stan Wawrinka, jenž ve finále zdolal francouzského hráče Benoîta Paireho po dvousetovém průběhu 6–2 a 6–4. V probíhající sezóně si tak připsal čtvrté turnajové vítězství, které představovalo jedenáctý singlový titul na okruhu ATP Tour. Zároveň triumfoval v sedmém finále v řadě, pokud do něj na turnaji postoupil. Vzájemnou zápasovou bilanci proti Francouzi navýšil na 5–1. Jednalo se o první Wawrinkovu sezónu, v níž dosáhl na čtyři turnajové tituly.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Japan Open Tennis Championships
Tenis v Japonsku v roce 2015
ATP World Tour 2015